Iphigenie bzw. Iphigenia steht für:

 Iphigenie, Figur in der griechischen Mythologie
 Iphigenie in Aulis, griechische Tragödie von Euripides. Darauf basieren:
 Iphigénie (Racine), Drama von Jean Racine aus dem Jahr 1674
 Iphigénie en Aulide, Oper von Christoph Willibald Gluck
 Iphigenie in Aulis (Drama, 1943), Drama von Gerhart Hauptmann
 Iphigenie (1977), ein Film Michael Cacoyannis
 Iphigenie in Aulis (1984), Theateraufzeichnung im Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin
 Iphigenie bei den Taurern, griechische Tragödie von Euripides. Darauf basieren:
 Iphigenie auf Tauris, klassisches Drama von Goethe
 Iphigénie en Tauride, Oper von Christoph Willibald Gluck
  Iphigenie in Delphi (Drama, 1941), Drama von Gerhart Hauptmann
 Iphigenie (Feuerbach), ein Gemälde in zwei Fassungen von Anselm Feuerbach

 (112) Iphigenia, ein Asteroid
 Iphigenia (Gattung)
 Iphigenia (Heilige), eine äthiopische Jungfrau und Märtyrin des 1. Jahrhunderts
 Iphigenia (Oper), Oper von Wayne Shorter